Roux kan som auktorsförkortning betyda:

 Claude Roux
 Jean Roux
 Pierre Roux

Robotskapade auktorsförkortningar